Artisto — український співак-репер, волонтер, автор пісні «Revolution Ukraine» або «Гімну змін для України», який визнано неофіційним гімном Революції гідності.
 Artisto — додаток для художньої обробки відео і фото на основі алгоритмів нейронних мереж.